Федякин — русская фамилия; имеет женскую форму Федякина.

 Известные носители
 Федякин, Александр Васильевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Федякин, Андрей Анатольевич (род. 1959) — советский и российский футболист, футбольный тренер.
 Федякин, Сергей Романович (род. 1954) — российский писатель и литературовед.

Федякина 
 Федякина, Лидия Васильевна (род. 1980) — российский учёный и педагог, ректор Российского государственного социального университета.

См. также 
 Федякино — название населённых пунктов в России.